Rückbildung steht für:

 Rückbildung (Linguistik), ein Begriff der historischen Wortbildung
 Involution (Medizin), Rückbildung eines Organs, das nur begrenzte Zeit aktiv ist  
 Rückbildung funktionslos gewordener biologischer Merkmale, siehe Rudiment

Siehe auch: